Paul McGuigan puede referirse a:

 Paul McGuigan "Guigsy" (1971-), exbajista de Oasis;
 Paul McGuigan (1963-), director de cine.